Le mot anglais ou français passages sert de titre à plusieurs revues et œuvres :
 Passages, une revue poétique, littéraire et artistique créée par Christian Edziré Déquesnes, qui publie parfois des textes en picard ;
 Passages, une revue culturelle et géopolitique dirigée par Emile H. Malet ;
 Passages, un livre de Gail Sheehy en 1976 ;
 Passages, un album de la série de bande dessinée Rork, publié entre 1980 et 1982 ;
 Passages, un album de Ravi Shankar et de Philip Glass en 1990 ;
 Passages, un album de Frank Gambale en 1994.

Cinéma 
 Passages, un film espagnol de Daniel Calparsoro sorti en 1996 ;
 Passages, un film documentaire américain de Gabriela Bohm sorti en 2000 ;
 Passages, un film chinois de Yang Chao sorti en 2004 ;
 Passages, un court métrage canadien de Nesya Blue sorti en 1978 ;
 Passages, un court métrage québécois de Marie-Josée Saint-Pierre sorti en 2008;
 Passages, un court métrage belge de Johann van Gerwen sorti en 2008 ;

Voir aussi